Ривароло ()

 Ривароло-Мантовано — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя
 Ривароло-Канавезе —  муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Ривароло-дель-Ре-ед-Уніті — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона